#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2011/2012